Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Lara Arruabarrenová a María Teresa Torrová Florová, jehož členky nestartovaly společně. Arruabarrenová nastoupila s Paulou Cristinou Gonçalvesovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Maríi Irigoyenové s Paulou Kaniovou. Spoluhráčkou Torrové Florové se stala Šachar Pe'erová, s níž ale odstoupila před rozehráním prvního kola.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený španělský pár Anabel Medinaová Garriguesová a Arantxa Parraová Santonjaová, který ve finále zdolal nizozemsko-švédské turnajové dvojky Kiki Bertensovou a Johannu Larssonovou výsledkem 6–0 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Medinaová Garriguesová na okruhu WTA Tour získala dvacátou šestou deblovou trofej a Parraová Santonjaová sedmnácté turnajové vítězství ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  'Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (vítězky)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (finále)
  Lara Arruabarrenová /  Paula Cristina Gonçalvesová (čtvrtfinále)
  Jocelyn Raeová /  Anna Smithová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016